Șchiopu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Adriana Șchiopu
 Bucur Șchiopu
 Nicolae Șchiopu
 Ursula Șchiopu

Șchiopul 
 Petru Șchiopul

Șchiopului 
 Podu Șchiopului, Vrancea
 Râul Valea Șchiopului
 Valea Șchiopului, Buzău

Altele 
 Râul Șchiopeni

Nume de familie românești